Световен шампионат на ФИА – Формула 1, Сезон 1977 година e 28-и пореден.

Започва на 9 януари 1977 г. и завършва на 23 октомври.

Съдържа в календара 17 старта.

Стартове

Класиране

При пилотите 

 Ханс Хейер стартира нелегално след като не успя да се класира за състезанието.

При конструкторите

Източници 
 Резултати от сезона

Световен шампионат на Формула 1 – Сезони